

Persone 
 Brad Silverman (1966) – attore statunitense
 David Silverman (1957) – regista e animatore statunitense
 Jonathan Silverman (1966) – attore statunitense
 Ken Silverman (1975) – informatico statunitense
 Sarah Silverman (1970) – comica, attrice e musicista statunitense

Altro 
 30425 Silverman – asteroide della fascia principale
 Assatanata (Saving Silverman) – commedia di Dennis Dugan del 2001

Pagine correlate 
 Silbermann